TGE steht für:
 Transmissible Gastroenteritis, meldepflichtige Schweinekrankheit
 Toll Global Express, Unternehmen der Toll Group
 Testgetriebene Entwicklung
 Moton Field (IATA-Code), Flugplatz von Tuskegee (Alabama), Macon County, Alabama
 Trabajos Aéreos (ICAO-Code), spanische Fluggesellschaft
 einen 2017 eingeführten Kleintransporter, MAN TGE, von MAN Truck & Bus

tge steht für:
 Eastern Gorkha Tamang (ISO-639-3-Code), Variation des Tamang, Tibeto-Kanaurische Sprache, Sinotibetische Sprachen

TGE